Сергей Степанович Румянцев (1906 — 1969) — советский партийный деятель, первый секретарь Амурского (1942—1943)  и Омского (1943—1949) обкомов ВКП(б).

Биография 

Член ВКП(б) с 1929 г. В 1950 г. окончил Курсы переподготовки при ЦК ВКП(б).

 1939—1940 гг. — секретарь Хабаровского краевого комитета ВКП(б) по кадрам,
 1940—1942 гг. — второй секретарь Хабаровского краевого комитета ВКП(б),
 1942—1943 гг. — первый секретарь Амурского областного комитета ВКП(б),
 1943—1949 гг. — первый секретарь Омского областного комитета ВКП(б),
 1950—1951 гг. — инспектор ЦК ВКП(б),
 1951—1955 гг. — первый секретарь Великолукского областного комитета ВКП(б) — КПСС,

Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1956). Депутат Верховного Совета СССР 2, 4 созывов.

Награды и звания 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 

Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б) 1917—1991. Историко-биографический справочник. Составитель Горячев Ю. В., Москва, Парад, 2005.

Первые секретари Амурского обкома КПСС
Первые секретари Омского обкома КПСС
Первые секретари Великолукского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Вторые секретари Хабаровского крайкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС